Лосада () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лосада, Альберто (род. 1982) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Лосада, Викки (род. 1991) — испанская футболистка.
 Лосада, Диего де (1511—1569) — испанский конкистадор, исследователь Венесуэлы, основатель Каракаса.

Составные фамилии 
 Пиньейро Лосада, Мануэль (1933—1998) — кубинский коммунист, основатель спецслужб Фиделя Кастро.
 Санчес де Лосада, Гонсало (род. 1930) — боливийский предприниматель, политический и государственный деятель.
 Лоренцо и Лосада, Алехандро (род. 1930) — уругвайский дипломат.

См. также 
 Лоссада